Salzstraße bezeichnet:
 Salzstraße, alte Handelswege, auf denen Salz transportiert wurde
 Salzstraße (Straßenbau), Straße, deren Fahrbahndecke aus Salz besteht

Salzstraße ist der Name verschiedener Straßen:
 Salzstraße (Lüneburg), eine Straße in Lüneburg
 Salzstraße (Münster), eine Straße in Münster
 Salzstraße (Freiburg im Breisgau), eine Straße in Freiburg im Breisgau

Siehe auch:

 Alte Salzstraße
 Lombardische Salzstraße